Alter Flughafen steht für:
 Alter Flughafen (Hannover), Gewerbegebiet in Hannover an der Vahrenwalder Straße
 Alter Flughafen (Teneriffa), Straße auf der Insel Teneriffa, Spanien

Siehe auch:
 Alter Flugplatz